Der Name Roveredo bezeichnet folgende Orte:

in der Schweiz
die Gemeinde Roveredo GR im Bezirk Moesa, Kanton Graubünden
der gleichnamige Kreis Circolo di Roveredo
die frühere Gemeinde Roveredo Capriasca (auch: Roveredo TI), die seit 2001 zur Gemeinde Capriasca, Kanton Tessin, gehört. 

in Italien
die Gemeinde Roveredo di Guà
die Gemeinde Roveredo in Piano

Siehe auch:
 Rovereto